Western & Southern Open 2015 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2015 z cyklu Western & Southern Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 17–23 sierpnia 2015 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 457 065 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Cincinnati Masters
ATP